trinidadisch steht für:
 die karibische Insel Trinidad betreffend, siehe Trinidad (Insel)
 den karibischen Staat Trinidad und Tobago betreffend
 Trinidadische Küche, Kochstile und kulinarische Spezialitäten von Trinidad und Tobago